

Informatica 
 MPEG-1 Layer I (anche conosciuto come MPEG-1 Part 1 Layer I, MPEG-1 Audio Layer I, MPEG-1 Audio Layer 1 e MPEG-1 Layer 1) – standard di audio digitale del Moving Picture Experts Group
 MPEG-2 Layer I (anche conosciuto come MPEG-2 Part 1 Layer I, MPEG-2 Audio Layer I, MPEG-2 Audio Layer 1 e MPEG-2 Layer 1) – standard di audio digitale del Moving Picture Experts Group

Altro 
 Olivetti MP1  – prima macchina per scrivere portatile della Olivetti